— первоначально старый японский географический регион, который был расположен вдоль юго-восточного края Хонсю. Токайдо буквально означает «Восточный Морской Путь».

Термин также относится к ряду дорог, которые соединили  каждой из провинций, которые составляли регион.
Регион содержал следующие области:

 Ига　
 Исэ　
 Сима　
 Овари　
 Микава　
 Тотоми　 (букв. «Дальнее озеро»; имеется в виду Хамана)
 Суруга　
 Идзу　
 Каи　
 Сагами　
 Ава　安房国
 Мусаси　武蔵国
 Кадзуса　 (букв. «Верхняя Фуса», часть древней области Фуса)
 Симоса　 (букв. «Нижняя Фуса», часть древней области Фуса)
 Хитати　 («хи-тати» означает буквально «солнце встает», то есть «восток», но название области записывается как «хита-ти», иероглифами, которые означают «всегда» и «земля»)

В период Эдо дорога Токайдо была, очевидно, самой важной в Японии. В ранний период Мэйдзи восточный маршрут этой области был выбран для того, чтобы натянуть телеграфные линии, которые соединили старую столицу Киото с новой «восточной столицей» в Токио.

Примечания

Ссылки 
 Smith, Mary C. (1897).  "On the Tokaido, " in  Life in Asia.  The World and Its People (Dunton Larkin, ed.), Vol. VI. Boston: Silver, Burdett & Company.
 Sorensen, André. (2002).  The Making of Urban Japan: cities and Planning from Edo to the Twenty-first Century. London: Routledge. ISBN 0-415-22651-1; ISBN 978-0-415-22651-6 (cloth) — ISBN 0-415-35422-6; ISBN 978-0-415-35422-6 (paper)
 Titsingh, Isaac, ed. (1834). [Siyun-sai Rin-siyo/Hayashi Gahō, 1652], Nipon o daï itsi ran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.… Click link to digitized, full-text copy of this book (in French)

Исторические области Японии